Борика може да се отнася за:

 Борика – село в област Смолян;
 Борика- село в Софийска област;
 Борика – ботаническа градина в село Борика, Софийска област;
 БОРИКА АД – българска банкова организация за картови разплащания.